Routkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Routkari, Nystad, Egentliga Finland, 
 Routkari, Gustavs, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar